Tschjornaja (Чёрная) bezeichnet Personen, geographische und andere Objekte:
 Ljalja Tschjornaja (1909–1982), sowjetische Schauspielerin, Sängerin und Romni
 Warwara Wassiljewna Tschjornaja (1914–1999), russische Chemikerin, Ingenieurin und Nonne; siehe Igumenija Serafima

 Tschjornaja, der Name mehrerer russischer Flüsse
 Tschjornaja, der russische Name des ukrainischen Orts Tschorna (Podilsk)
 Tschjornaja Akula, ein russischer Kampfhubschrauber; siehe Kamow Ka-50
 Tschjornaja Ljubow, ein russischer Film
 Tschjornaja Molnija, ein russischer Film; siehe Schwarzer Blitz

Siehe auch:
 Tschornaja